

Notas Biográficas 
 * João Alberto Queiróz de Jesus Pereira, também conhecido por João Queiróz ou Mestre Queiróz, é um Pintor Português de Belas Artes - Impressionista, Retratista, Paisagista, Figurativo.
 * Mestre Queiróz, filho de Fausta Carolina Queiróz Pereira e de Alberto de Jesus Pereira, nasceu na Freguesia das Mercês, em Lisboa, no ano de 1930 ««Born  Lisbon 1930 - Portuguese 20Th Century Artists, de Michael Tannock»» (Ed.1978), onde viveu parte da sua infância. Faleceu aos 88 anos, a 19 de Outubro de 2018 em Mora - Évora, onde vivia atualmente .
 * Apoiado por sua mãe, que era também uma grande apreciadora das Artes, desenvolveu essas suas aptidões natas.
 * Na época da Segunda Guerra Mundial e pós-guerra, viveu em França onde seu pai desempenhava Funções Diplomáticas como Cônsul de Portugal. 
 * Durante este período, deslocou-se várias vezes de França a Portugal, viajando de comboio e de automóvel, por entre dificuldades atroz marcantes, vivendo e observando os devastadores "Cenários da Guerra", o que de certa forma poderá ter influenciado, a evolução do seu modo de expressão artística.
 * Participou na «I Exposição de Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian» e está mencionado na página 126 do «Dicionário de Artistas Portugueses do século XX», de «Michael Tannock».
 * Viveu, entretanto, perto do Castelo de Óbidos, nas pitorescas e pacatas aldeias de A-dos-Ruivos, onde em tempos remotos por vezes residiu o Escritor Português Júlio César Machado e Carvalhal, sendo esta uma sede de Freguesia pertencente ao Conselho da Vila de Bombarral, na província Portuguesa da Estremadura,

Formação 
 
Estudou em França,na Faculdade de Letras de Toulouse, Escola de Arte Moderna Darrix em Paris e em Ecole Superior des Beaux Arts de Toulouse,onde concluiu a sua formação em Desenho-Pintura, Desenho de Moda, Escultura e Belas Artes-Pintura,(Turma de 1955). - Citado na Pag. 126 do Dicionário de Pintores Portugueses, Portuguese 20Th Century Artists, de Michael Tannock (Ed.) 1978: "Studied in Toulouse".

Exposições 
Participou em diversas exposições individuais e colectivas, em França e Portugal, algumas das quais estão descritas no Dicionário de Pintores Portugueses, PORTUGUESE 20TH CENTURY ARTISTS - A BIOGRAPHICAL DICTIONARY de Michael Tannock (Eds.) (1978), na Pagina 126; citação textual: ««Indiv. Exh: Nazaré 1973. Collect. Exh: Lisbon 1952; Bombarral 1963; Caldas da Rainha 1963; 1 Exhibition of Visual Arts by the Calouste Gullbenkian Foundation, Lisbon 1957. Foreign Collect. Exh: Paris 1958»».

Publicações 
Um fotograma, de um seu trabalho datado de 1954 e assinado "João Queiroz," com o título "Les Dessous de Cri Cri",  entre outras fotos de trabalhos de muitos outros Pintores seus contemporâneos, (como por exemplo, Almada Negreiros, Vieira da Silva, Júlio Pomar), está publicado no Livro: (Primeira, I Exposição de Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian (Eds.) (1957).
 

 Artistas de Portugal